Касим-Заде (Касимзаде, ) — фамилия.

Известные носители 
 Касимзаде, Мурад Салман оглу (1915—1988) — советский доктор технических наук, профессор, полковник.
 Касим-Заде, Октай Мурадович (1953—2020) — советский и российский учёный в области математики.
 Касимзаде, Энвер Али оглы (1912—1969) — азербайджанский советский архитектор, член-корреспондент Академии наук Азербайджанской ССР, заслуженный строитель Азербайджанской ССР.